Die Virginia Slims of Chicago 1987 waren ein Tennisturnier der Damen in Chicago. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 9. bis 15. November 1987 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Chicago